Astrowce (Asterales Link) – rząd roślin nasiennych należący do kladu astrowych (ang. asterids) odpowiadającego w ujęciu Ruggiero i in. nadrzędowi astropodobnych Asteranae. W Polsce występują prawie wyłącznie jako rośliny zielne, na świecie żyją również gatunki drzewiaste i krzewiaste. Do rzędu zaliczano do niedawna tylko jedną rodzinę - astrowate (dawniej: złożone). Najnowsze systemy klasyfikacyjne (APG IV), zaliczają do tego rzędu 11 rodzin, 1743 rodzaje, 26870 gatunków. W sumie należy do tego rzędu 13,6% gatunków dwuliściennych. Najstarsze znane materiały kopalne pochodzą sprzed 29 milionów lat z oligocenu, ale reprezentują tylko młody stosunkowo klad Menyanthaceae-Asteraceae. Badania genetyczne wskazują, że grupa wyodrębniła się według różnych autorów około 96-82 milionów lat temu.

Charakterystyka 
Rośliny wykazują podobieństwa fizjologiczne (np. syntezują polisacharyd inulinę), morfologiczne (liście ułożone spiralnie, końce płatków korony zagięte), anatomiczne (owocolistki liczne, okrywa zalążka gruba – z ponad siedmiu warstw komórek, brak genu mitochondrialnego rpl2).

Systematyka 
 Pozycja systematyczna rzędu według APweb (aktualizowany system APG IV z 2016)
Wraz z m.in. rzędami ostrokrzewowców Aquifoliales, selerowców Apiales i szczeciowców Dipsacales tworzy grupę euasterids II w obrębie kladu astrowych (asterids) należącego do dwuliściennych właściwych (eudicots).

 Podział rzędu na rodziny według APweb (aktualizowany system APG IV z 2016)

 Pozycja i podział w systemie Reveala (1998)
Gromada okrytonasienne Magnoliophyta Cronquist, podgromada Magnoliophytina Frohne & U. Jensen ex Reveal, klasa Rosopsida Batsch, podklasa astrowe Asteridae Takht., nadrząd Asteranae Takht., rząd astrowce:
 rodzina: astrowate (Asteraceae Dumort.)
 Pozycja i podział w systemie Cronquista (1981)
Gromada okrytonasienne Magnoliophyta Cronquist, klasa dwuliścienne Magnoliopsida, podklasa Asteridae, rząd astrowce:
 rodzina: astrowate (Asteraceae Dumort.)

Przypisy